Волчинец — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Вэлчинец — село в Каларашском районе.
 Вэлчинец — село в Окницком районе.

Украина 
 Волчинец — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Волчинец — село в составе города Ивано-Франковск Ивано-Франковской области.
 Волчинец — село в Вижницком районе Черновицкой области.
 Волчинец — село в Кельменецком районе Черновицкой области.